Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1988-89 var det 43. sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen blev afviklet i ligaform med deltagelse af 14 hold i Højeste Liga, hvor holdene spillede om det egentlige mesterskab. På de lavere niveauer i ligasystemet, med 20 hold i Første Liga og 35 hold i Anden Liga, spillede holdene op op- og nedrykning mellem niveauerne.

Mesterskabet blev vundet af de forsvarende mestre CSKA Moskva, som dermed vandt titlen for 13. sæson i træk og 32. gang i alt. Det blev imidlertid rekordmestrenes sidste sovjetiske mestertitel. Sølvmedaljerne gik til Khimik Voskresensk, som dermed opnåede klubbens bedste placering i mesterskabets historie, idet dens bedste placering indtil da havde været tre tredjepladser. Bronzemedaljerne blev vundet af Krylja Sovjetov, som vandt medaljer for første gang siden sæsonen 1977-78 og for 14. gang i alt.

Højeste Liga

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 14 hold, heraf to hold, der siden den foregående sæson var rykket op fra Første Liga: Dinamo Minsk og Dinamo Kharkov.

Grundspil 

De 14 deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De 10 bedste hold i grundspillet gik videre til mesterskabsspillet, mens de sidste fire hold gik videre til kvalifikationsspillet, hvor holdene spillede om at undgå nedrykning til Første Liga.

Mesterskabsspil 

Mesterskabsspillet havde deltagelse af de 10 bedste hold fra grundspillet, som tog resultaterne af holdenes indbyrdes opgør i grundspillet med til mesterskabsspillet. De 10 hold i mesterskabsspillet spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Topscorere

Hædersbevisninger

Bedste spiller 

Afstemningen om sæsonens bedste spiller endte med følgende resultat.

Kvalifikationsspil 

Kvalifikationsspillet havde deltagelse af 10 hold: de fire dårligste hold fra Højeste Liga og de tre bedste hold fra hver af de to puljer i Første Liga. Holdene spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, og de seks bedste hold kvalificerede sig den efterfølgende sæson i Højeste Liga, som dermed blev udvidet fra 14 til 16 hold.

Første Liga

Hold 

Første Liga havde deltagelse af 20 hold, der var opdelt i en øst- og en vest-zone med 10 hold i hver zone.

I begge zoner spillede de 10 hold en firedobbelt turnering alle-mod-alle. De tre bedste hold i hver zone gik videre til kvalifikationsspillet, hvor holdene spillede om oprykning til Højeste Liga. Holdene, der sluttede på 4.- til 8.-pladsen i de to zoner, gik videre til placeringsrunden om 7.-pladsen i Første Liga. De to dårligste hold i hver zone gik videre til finalespillet i Anden Liga, hvor de spillede om at bevare deres plads i Første liga.

Zone Vest

Zone Øst

Placeringsrunde 

Placeringsrunden havde deltagelse af ti hold: fem hold fra hver zone, der sluttede på 4.- til 8.-pladsen. Holdene spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle om den samlede syvendeplads i Første Liga.

Anden Liga

Hold 

Anden Liga havde deltagelse af 35 hold, heraf tre nedrykkere fra Første Liga og seks oprykkere fra Klasse B. Holdene var opdelt fire puljer – tre puljer med ni hold og en pulje med otte hold.

Grundspil 

I alle fire puljer spillede holdene en firedobbelt turnering alle-mod-alle. De fire bedste hold i hver pulje gik videre til finalespillet, hvor holdene spillede om oprykning til Første Liga. Holdene, der sluttede på 5.- til 9.-pladsen i puljerne, gik videre til nedrykningsspillet.

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Pulje 4

Finalespil 

Finalespillet havde deltagelse af 20 hold: de fire bedste hold fra hver af grundspillets fire puljer samt de to dårligste hold fra hver af de to zoner i Første Liga. Holdene var opdelt i to puljer med ti hold i hver pulje. De tre bedste hold i hver finalepulje sikrede sig en plads i Første Liga i den efterfølgende sæson.

Finalepulje 1

Finalepulje 2

Nedrykningsspil 

Nedrykningsspillet havde deltagelse af de 19 hold, der sluttede på 5.- til 9.-pladsen i grundspillets puljer, og holdene var opdelt i to puljer med 9 eller 10 hold. Holdene, der sluttede på 1.- til 6.-pladsen i de to puljer, sikrede sig endnu en sæson i Anden Liga, mens holdene på 7.- til 10.-pladsen spillede videre i en nedrykningspulje om at undgå nedrykning til Klasse B.

Pulje 1

Pulje 2

Nedrykningspulje 

I nedrykningspuljen spillede de seks hold, der var blev nr. 7-9 i de indledende puljer i nedrykningsspillet. Holdene spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fem bedste hold bevarede deres plads i Anden Liga, mens holdet på sjettepladsen blev rykket ned i Klasse B.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Hockey Archives - Championnat d'URSS 1988/89 
 VK - Чемпионат СССР 1988-89 
 EuroHockey - Soviet League 1988-89
 KHL - Ларионов с Фетисовым против Тихонова и серебро «Химика» (18. oktober 2020) 
 Russian Hockey - 1988/1989 - 43-й Чемпионат СССР

Noter 

1988-89
Ishockey i 1988
Ishockey i 1989